Strada statale 84 – strada statale polacca
 Strada statale 84 Frentana – strada statale italiana